Les diadoques sont les généraux d'Alexandre le Grand, qui se partagèrent son empire à sa mort en 323 av. J.-C.
 « Diadoque » est un titre porté par les héritiers du trône de Grèce entre 1832 et 1974.
 Diadoque de Photicé est un saint chrétien, évêque de Photicé (Épire) et auteur des Cent chapitres gnostiques ().